

Muziek
 King (album), een album van T.I.
 King (band), Britse band
 King (Years & Years), een single uit 2015

Persoon
Albert King, Amerikaans bluesgitarist en zanger
B.B. King, Amerikaans bluesgitarist en singer-songwriter
Freddie King, Amerikaans bluesgitarist en zanger
John King, Amerikaans journalist bij CNN
Larry King, Amerikaans interviewer
Lilly King, Amerikaans zwemster
Mark King (muzikant), Engelse bassist en zanger, bekend van Level 42
Mark King (snookerspeler), Engels snookerspeler
Martin Luther King, Amerikaans mensenrechtenactivist
Mervyn King (darter), Engels darter
Mervyn King (econoom), Brits econoom
Robert Merrill King (1930-2007), Amerikaans botanicus
Ross King (1962), Canadees schrijver.
Stephen King (schrijver), Amerikaans schrijver
Nivacir Innocencio Fernandes, Braziliaans voetballer met de bijnaam King

Techniek
King Motor Car Company
King (motorfiets), motorfietsmerk

Rivieren
 King (rivier in Great Southern), rivier in de regio Great Southern in West-Australië
 King (rivier in Kimberley), rivier in de regio Kimberley in West-Australië

Overige
 King (balspel), een balspel
 King (bedrijf), beursgenoteerd softwarebedrijf
 King (North Carolina), een plaats in de VS
 KING (pepermunt), een merk pepermunt
 King (Tekken), een computerspelpersonage
 King Street, Melbourne, Australië
 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Engelse achternaam